Gabrovnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Габровница) :
Gabrovnitsa, village bulgare de l'obchtina de Montana, situé dans l'oblast de Montana ;
Gabrovnitsa, village bulgare de l'obchtina de Svoge, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).